Карвина (чеш. Karviná, польск. Karwina, традиц. нем. Karwin) — многозначный термин.

 Карвина — город в Моравско-Силезском крае Чехии, близ границы с Польшей.  
 Карвина (район) — один из шести районов Моравскосилезского края Чешской Республики. 
 Карвина (футбольный клуб) — чешский футбольный клуб, расположенный в городе Карвина.

См. также 
 Корвина